Осадка — неоднозначний термін:

 Осадка судна (; ; ) — ступінь занурення плавного засобу у воду; відстань від лінії занурення судна у воду до найнижчої його точки; глибина занурення судна у воду.
 Осадка — зменшення довжини, висоти і збільшення поперечника заготовки металевого виробу за допомогою кування, стискання.
 Осадка — мисливський термін — азартний крик підсадної качки, яка, почувши пролітаючого селезня, кличе його сідати поруч.

Див. також 
 Осада
 Осідання ґрунту

Література